Suriname/Brazilië/Frans-Guyana
 Yari (Toemoek-Hoemakgebergte), een bergketen in het Toemoek-Hoemakgebergte
 Yari (rivier in Brazilië), een rivier die ontspringt in het Toemoek-Hoemakgebergte 

 Japan
 Yari (wapen), een wapen van Japanse samoerai
 Yari (berg in Japan), een berg in Japan

 Colombia
 Yari (stad), een stad in Colombia
 Yari (rivier in Colombia), een stad in Colombia
 Yari (vliegveld), een vliegveld in Colombia

Zie ook 
 Jari (doorverwijspagina)